Antonio de Borgoña, noble y militar francés, marqués de Anvers, conde de Rethel y duque de Brabante y de Limburgo. Guerrero destacado y hermano de Juan I de Borgoña (Juan Sin Miedo), luchó en Ham y en Azincourt, batalla donde halló la muerte.

Antecedentes familiares 
Nació en agosto de 1384, del matrimonio formado por Felipe II el Audaz, duque de Borgoña, y Margarita III, condesa de Flandes, de Nevers y de Rethel.

Su padre le cedió en propiedad el condado de Rethel (1393), el cual Antonio conservó hasta 1406, fecha en que recibió Brabante, Limburgo y Anvers como herencia de su abuela Juana de Brabante. Entonces cedió Rethel a su hermano Felipe.

Carrera militar 
Las disputas entre los de Armañac (dirigidos por Luis de Orleans) y los de Borgoña acaudillados por el hermano mayor de Antonio, Juan Sin Miedo, hallaron al joven apoyando a Juan pero actuando muchas veces, también, como árbitro y mediador.

En 1411 tomó parte en el sitio y captura de Ham por el bando borgoñón, pero en 1415, ante la poderosa y decidida invasión de Francia por las tropas del rey Enrique V de Inglaterra (tal vez la mayor operación militar de la guerra de los Cien Años), decidió aproximarse al rey Carlos el Loco y a Armañac para aunar fuerzas contra el enemigo.

Azincourt 
Así llegó Antonio de Brabante a Azincourt (25 de octubre de 1415).

Diversos contratiempos (principalmente el mal estado de los caminos y el barro existente tras la lluvia de la noche anterior) lo hicieron llegar tarde a la batalla. Su puesto era de gran responsabilidad: debía comandar el ala derecha de la vanguardia, compuesta por 800 hombres de armas elegidos, tal vez lo mejor de aquel innumerable ejército. 

Sin vestir aún su armadura y viendo que la vanguardia francesa ya avanzaba hacia el enemigo, Juan cometió el error que minutos más tarde lo llevaría a la muerte: en lugar de esperar a que le trajesen sus armas y lo vistieran, arrebató el escudo de un humilde corneta de su compañía y se arrojó al combate, quedando en medio del salvaje cuerpo a cuerpo entre ambas vanguardias. 

Los testigos presenciales manifiestan que Antonio de Brabante sobrevivió a la lucha y fue capturado hacia media mañana. Al dar Enrique V la orden de sacrificar a todos los prisioneros salvo los más nobles (por los que se podía pedir un buen rescate), Antonio, que portaba el escudo de un plebeyo, fue confundido con él y asesinado sin misericordia.

Herederos 
Antonio se casó en primeras nupcias con Juana de Luxemburgo (Arras, 1402). Era hija de Waléran III de Luxemburgo, conde de Saint-Pol y de Ligny, y de Maud Holland. El matrimonio tuvo dos hijos:

 Juan (1403-1427), duque de Brabante y conde de Limburgo a la muerte de Antonio; y

 Felipe (1404-1430), que heredó ambos títulos tras la muerte de su hermano.

Juana murió en 1407, y Antonio se volvió a casar en Bruselas el 16 de julio de 1409, con Elizabeth de Göerlitz (1390-1451), duquesa de Luxemburgo. Con su segunda esposa tuvo otros dos hijos: 

 Guillermo (1410-1410) y;

 un niño nacido y muerto en 1412.

Antonio de Brabante tuvo también dos hijas ilegítimas: 

 Juana, casada con Felipe de la Vienne; y

 Ana, que en 1440 se casó con Pedro de Peralta y Ezpeleta, conde de Santisteban de Lerín.

Sus armas 
El escudo de Antonio de Brabante (que, como queda dicho, no llevaba el día de la batalla) era cuartelado: cuarteles 1 y 4 en azur (azul), sembrados de lises de oro (amarillo) y con bordura recuadrada en gules (rojo) y plata (blanco). Cuarteles 2 y 3 de sable (negro), con un león rampante en oro, armado y linguado en gules.

Véase también 
 Guerra de los Cien Años
 Jeanne des Armoises

Casa de Valois-Borgoña
Militares de la guerra de los Cien Años
Duques de la Baja Lotaringia
Duques de Luxemburgo
Duques de Brabante del siglo XV
Nobles de Francia del siglo XIV
Nobles de Francia del siglo XV